Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2021 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2020/21 gehörte. Sie begann am 16. Januar 2021 in Ravna Gora und endete am 20. März 2021 in Gerede. In der Gesamtwertung der Männer siegte der Rumäne Paul Constantin Pepene, der sieben der 12 Rennen gewann. Bei den Frauen wurde die Kroatin Tena Hadžić Erste in der Gesamtwertung.

Resultate

Männer

Gesamtwertung Männer

Frauen

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2021
Skilanglauf-Continental-Cup 2020/21